

Patronyme
 Ernest Rogez, (1908-1986), fut un joueur de water-polo français.
 Jean-Pierre Rogez (1914-2000), général de brigade d'infanterie française.
 Paul Rogez, (1869-1914), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme